Sesquilé kan syfta på:

Colombia 

 Sesquilé (kommun), Cundinamarca, 
 Sesquilé (ort), Cundinamarca,